Miasta w USA
 Otisco – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Onondaga
 Gminy w USA
 Otisco (ang. Otisco Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ionia
 Otisco (ang. Otisco Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Waseca
 Otisco (ang. Otisco Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Onondaga

 Inne w USA
 Otisco – jezioro w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Onondaga